Перетерье — название населённых пунктов:

Россия 
 Перетерье — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Перетерье — деревня в Сонковском районе Тверской области.